Umayya ibn ‘Abd Shams, Omayya, Omeyya u Omeya, es el tío abuelo del Profeta Muhammad y antepasado y epónimo del clan de los Banu Umayya y de la dinastía omeya (que gobernaría entre 661-750).

Umayya era primo de Abd al-Muttálib, el abuelo paterno de Muhammad, hijo de Abd Shams ibn Abd Manaf y padre de Harb ibn Umayya y Abu al-'As.

Árbol familiar

Referencias

Bibliografía 
 
 
 ʿAbd Allāh al-Musʿab b. ʿAbd Allāh b. al-Musʿab al-Zubayrī, Kitāb nasab al-Quraysh (Libro sobre la genealogía de los Quraysh), ed. E. Lévi-Provençal, El Cairo, Dār al-maʿārif, 1982.

Nacidos en La Meca
Historia de Siria
Árabes
Quraish
Historia del islam
Tribus de Arabia
Familia de Mahoma